

Geografia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Koronowo

Włochy 
 Crone – dzielnica Idro

Osoby 
 Max Crone – niemiecki pisarz
 Patricia Crone – duńska orientalistka
 Petra Crone – niemiecka polityk
 Philipp Crone – niemiecki hokeista

Zobacz też 
 Deutsch Crone
 Krone